ТФА — многозначная аббревиатура:
 ТФА — твёрдофазная аморфизация
 ТФА — Тихвинский фольклорный архив
 ТФА — токсический фиброзирующий альвеолит
 ТФА — Томская федерация альпинизма
 ТФА — торакальный фильтрационный аппарат
 ТФА — трифениламин
 ТФА — трифторид азота
 ТФА — торакальный фильтрационный аппарат

См. также 
  — аббревиатура латиницей